Ба́йрон Курт Ли́хтенберг (; род. 1948) — американский астронавт. Совершил два космических полёта: в качестве специалиста по полезной нагрузке (стал первым таким специалистом), на шаттле «Колумбия» — STS-9 (1983) и в качестве специалиста по полезной нагрузке на шаттле «Атлантис» — STS-45 (1992).

Рождение и образование 

Родился 19 февраля 1948 года в городе Страудсберг, штат Пенсильвания, где в 1965 году окончил среднюю школу. В 1969 году получил степень бакалавра (аэрокосмическая техника) в Брауновском университете. В 1975 году получил степень магистра (машиностроение) в Массачусетском технологическом институте. В 1979 году там же получил степень доктора наук (биомедицинская техника). Присвоено звание Почётного доктора наук в Вестминстерском колледже (Пенсильвания).

Военная карьера 
Лётчик-истребитель ВВС США с 23-летним стажем. Во время вьетнамской войны выполнил 238 боевых вылетов на самолётах F-4, F-100 и A-10.

Космическая подготовка 
С 1978 по 1984 год работал в Массачусетском технологическом институте, участвовал в разработке экспериментов для космической лаборатории «Спейслэб» во время полётов по программам «Спейслэб-1», «Спейслэб D-1», SLS-1 и SLS-2. Один из основных постановщиков эксперимента по определению степени умственной нагрузки на оператора во время космического полёта (выполнен во время полёта по программе «IML-1»). Принимал участие в 8-м наборе астронавтов НАСА (первом шаттловском) в 1978 году, стал одним из 208 финалистов, прошёл собеседование в составе десятой группы в ноябре 1977 года, но в отряд включён не был. 18 мая 1978 года был отобран в качестве одного из двух американских специалистов по полезной нагрузке для полёта шаттла с лабораторией «Спейслэб-1», таким образом стал первым «специалистом по полезной нагрузке». Приступил к подготовке к полёту в рамках «набора Spacelab-1». Одновременно с подготовкой принимал участие в 9-м наборе астронавтов НАСА в 1980 году, стал одним из 121 финалистов, прошёл собеседование в составе первой группы в феврале 1980 года, но опять в отряд включён не был. В сентябре 1982 года назначен основным специалистом по полезной нагрузке на полёт шаттла STS-9 с лабораторией «Спейслэб-1».

Космические полёты 
 Первый полёт — STS-9, шаттл «Колумбия». C 28 ноября по 8 декабря 1983 года в качестве специалиста по полезной нагрузке шаттла — лаборатории «Спейслэб-1». Провёл многочисленные эксперименты по биологии, материаловедению, наблюдению Земли, астрономии и физике Солнца, исследованию верхних слоев атмосферы и физике плазмы. Продолжительность полёта составила 10 суток 7 часов 48 минут.

В мае 1984 года получил назначение в экипаж для полёта по программе «Спейслэб EOM-1/2», который был намечен на 1986 год, но отменён из-за катастрофы шаттла «Челленджер» (STS-51L). 29 сентября 1989 года этот же экипаж, в полном составе, был назначен для выполнения полёта по программе атмосферной лаборатории «ATLAS-1» (Atmospheric Laboratory for Applications and Science).

 Второй полёт — STS-45, шаттл «Атлантис». C 24 марта по 2 апреля 1992 года в качестве специалиста по полезной нагрузке шаттла — атмосферной лаборатории «ATLAS-1». Продолжительность полёта составила 8 суток 22 часа 10 минут.

Общая продолжительность полётов в космос — 19 дней 5 часов 59 минут.

После полётов 
Основал компанию «Payload Systems, Inc.», в задачи которой входит создание оборудования для проведения экспериментов на шаттлах и МКС. В начале 1990-х годов был одним из первых предпринимателей, использовавших коммерческие возможности станции «Мир», заказав проведение эксперимента по выращиванию кристалов протеина. С 1995 года работал пилотом в авиакомпании «Southwest Airlines», затем командиром экипажа. В 2002 году являлся президентом корпорации «Zero Gravity Corporation», созданной для проведения параболических полётов для широкой публики.

Является членом совета директоров компании «Space Adventures».

Награды 
Награждён: Крест лётных заслуг, дважды — медаль «За космический полёт» (1983 и 1992) и многие другие, в том числе за участие в боевых вылетах во Вьетнаме.

Личная жизнь 
Жена (первая) — Ли Ломбарт. Дети: Кристин Николь (род. 12.08.1973) и Кимберли Энн (род. 01.10.1976).

Жена (вторая) — Гей Кинт. Во втором браке у него трое детей, удочерили двух китайских девочек.

Увлечения: гольф, ракетбол, виндсерфинг, катание на лыжах, подводное плавание.

См. также 
 Список космонавтов и астронавтов (и кандидатов).
 Список астронавтов США — участников орбитальных космических полётов.
 Хронология пилотируемых космических полётов.

Примечания

Ссылки 
 Spacefacts biography of Byron K. Lichtenberg

Астронавты США
Выпускники Брауновского университета
Выпускники Инженерной школы Брауновского университета
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института
Лётчики Вьетнамской войны (США)